Operazione Hammer (1969), operazione dell'esercito australiano durante la guerra del Vietnam
Operazione Hammer (1987), iniziativa dell'unità C.R.A.S.H. del LAPD contro la microcriminalità
Operazione Hammer (1997), operazione dell'esercito turco nell'Iraq settentrionale contro il Partito dei Lavoratori Curdi
Operazione Hammer (2007), coalizione militare nella guerra in Afghanistan (2001-2021)